«Ленінградська» — готель у Москві
 Ленінградська — платформа Ризького напрямку Московської залізниці
 Ленінградська — станиця в Краснодарському краї
 Ленінградська — російська антарктична станція

Див. також 
 Ленінградська площа
 Ленінградська вулиця
 Ленінградське